Чемпионат Албании по футболу 2013/2014 — 75-й сезон главного футбольного первенства Албании. Он начался 25 августа 2013 года и закончился 10 мая 2014 года. Чемпионский титул смог защитить клуб «Скендербеу».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com

Чемпионат Албании по футболу
Албания